La liste des sites classés de la Seine-Maritime présente les sites classés du département de la Seine-Maritime . Selon un rapport du , ils sont au nombre de 83 , couvrant une superficie de  hectares, soit 0,012 % du département ().

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des sites Natura 2000 de la Seine-Maritime
 Site classé ou inscrit (France)

Liens externes 

 Sites classés et sites inscrits - 2 juin 2014
 Liste des sites et des monuments naturels classés au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement

 Charles Brisson. Répertoire des monuments classés et inscrits à l'inventaire des objets mobiliers classés et inscrits à l'inventaire départemental et des sites et monuments classés et inscrits à l'inventaire supplémentaire dans le département de la Seine-Maritime. In: Études normandes, livraison 58, n°188, 1er trimestre 1966. Répertoire des monuments classés et inscrits à l'inventaire des objets mobiliers classés et inscrits à l'inventaire départemental et des sites et monuments classés et inscrits à l'inventaire supplémentaire dans le département de la Seine-Maritime. pp. 1-52; doi : https://doi.org/10.3406/etnor.1966.1301 

Sites classés
Tourisme dans la Seine-Maritime
 *